Konsulat Hondurasu w Gdańsku (Konsulat von Honduras in Danzig, Consulado de Honduras en Danzig) – honduraska placówka konsularna funkcjonująca w Gdańsku.

Pierwszy akredytowany przedstawiciel Hondurasu w randze konsula rozpoczął urzędowanie w Gdańsku w 1927. Urząd funkcjonował do 1939.

Kierownicy konsulatu 
 1927-1939 - Antonio Wiatrak, konsul (1868-1959)

Siedziba 
 Hundegasse 65 (obecnie ul. Ogarna) (1927-1939)

Bibliografia 
 roczniki Adreßbuch für Danzig und Vororte, Kafemann Verlag Danzig

Przypisy 

Gdańsk
Honduras
Honduras
Stosunki polsko-honduraskie